Földrajz:
Argosz, város a Peloponnészoszi-félszigeten, Spárta nagy ellenfele
Argosz, Argosz városának negyedik uralkodója
Argosz prefektúra a mai Görögországban

Mitológia:
Argosz, hajóépítő mester, az argonauták hajójának készítője, a kolkhiszi Phrixosz fia
Argosz, Odüsszeusz kutyája
Argosz, (latinosan Argus, magyarosan Árgus) Héra százszemű pásztora a görög mitológiában

Lásd még:
 Argus hegység az Amerikai Egyesült Államokban
 Argus, a Warcraft-univerzum egyik bolygója